Cumberland – historyczne hrabstwo w Anglii
 Cumberland (wyżyna) – wyżyna leżąca na obszarze stanów Kentucky, Tennessee, Alabama oraz Georgia

Miejscowości w USA:
 Cumberland – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Marion
 Cumberland – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Cumberland – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Harlan
 Cumberland – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Cumberland – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
 Cumberland – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Cumberland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Cumberland – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Cumberland – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Cumberland
 Cumberland – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence w Stanach Zjednoczonych
Gminy w USA:
 Cumberland (ang. Cumberland Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Cumberland (ang. Cumberland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Cumberland (ang. Cumberland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
 Cumberland (ang. Cumberland Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence
 Cumberland (ang. Cumberland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) – w stanie Maine
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) – w stanie New Jersey
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Cumberland (ang. Cumberland County) – w stanie Wirginia
Rzeka w USA:
 Cumberland (ang. Cumberland River)
Sztuka kulinarna:
 Cumberland
Wyspa w USA:
 Cumberland – wyspa u wybrzeży Georgii w Hrabstwie Camden, w pobliżu granicy z Florydą
Hrabstwo w Kanadzie:
 Cumberland – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
Jednostka samorządowa w Kanadzie:
 Cumberland – jednostka samorządowa (municipal county) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
Zatoka w Kanadzie:
 Cumberland (ang. Cumberland Sound)